Magomied Abdułmuminowicz Ibragimow – uzbecki i rosyjski zapaśnik urodzony w 1983 roku
 Magomied Idrisowicz Ibragimow – rosyjski zapaśnik urodzony w 1985 roku